Blanca van Anjou (1018-1076)
Blanca van Anjou (1250-1269)
Blanca van Anjou (1280-1310)